Plusieurs banques  portent ou ont porté le nom de Banco Central, entre autres :

Banco Central, ancienne banque privée espagnole, fusionnée en 1991 avec Banco Hispano Americano ;
Banco Central do Brasil, banque centrale du Brésil ;
Banco Central de Chile, principale banque du Chili.